— село в Японии, находящееся в уезде Хигаситикума префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Мацумото, Сиодзири и сёла Ямагата, Кисо.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается сосна густоцветная, цветком — Erythronium japonicum.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано